Haapaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haplot, ö, Egentliga Finland,  (18 ha)
2. Haapaluoto (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (8 ha)
3. Haapaluoto (ö i Egentliga Finland, lat 60,46, long 21,79),  (5 ha)
4. Haapaluoto (ö i Satakunta), Raumo,  (6 ha)
5. Haapaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (3 ha)

Se även
Haapasaari
Aspskär
Äspskär

Robotskapade Finlandförgreningar